«The Ultimate Bee Gees» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 2009 році.

Списки композицій

Диск 1 

 «You Should Be Dancing»
 «Stayin' Alive»
 «Jive Talkin'»
 «Nights on Broadway»
 «Tragedy»
 «Night Fever»
 «More Than a Woman»
 «Fanny (Be Tender with My Love)»
 «Spirits Having Flown»
 «If I Can't Have You»
 «Boogie Child»
 «Love You Inside Out»
 «You Win Again»
 «One»
 «Secret Love»
 «Alone»
 «Still Waters (Run Deep)»
 «This Is Where I Came In»
 «Spicks and Specks» (Live) °(Barry Gibb)

Диск 2 

 «How Deep Is Your Love»
 «To Love Somebody» °(Barry Gibb & Robin Gibb)
 «Words» (mono mix)
 «How Can You Mend a Broken Heart»
 «Too Much Heaven»
 «Emotion»
 «Lonely Days»
 «Run to Me»
 «Love So Right»
 «For Whom the Bell Tolls» (single edit)
 «I've Gotta Get a Message to You» (mono single mix)
 «New York Mining Disaster 1941» (mono mix) °(Barry Gibb & Robin Gibb)
 «Massachusetts» (mono mix)
 «I Started a Joke»
 «World» (mono mix)
 «First of May» (mono mix)
 «Holiday»
 «Don't Forget to Remember» (Barry Gibb & Maurice Gibb)
 «Islands in the Stream» (Live)
 «Heartbreaker» (Live)
 «Guilty» (Live)

Бонусний DVD 

 «Spicks and Specks»
 «New York Mining Disaster 1941»
 «Massachusetts»
 «I've Gotta Get a Message to You»
 «Tomorrow, Tomorrow»
 «Lonely Days»
 «How Can You Mend a Broken Heart»
 «Run to Me»
 «Jive Talkin'»
 «Night Fever»
 «Stayin' Alive»
 «How Deep Is Your Love»
 «Too Much Heaven»
 «For Whom the Bell Tolls»
 «Alone»
 «Still Waters (Run Deep)»
 «You Win Again»
 «One» — Promo Clip — 1989 (Version 1)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees